Interkontinentala cupen 1982, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1982, var den tjugoförsta upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 12 december 1982. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Aston Villa från Birmingham, England, som vann Europacupen 1981–82. Sydamerika representerades av Peñarol från Montevideo, Uruguay, som vann Copa Libertadores 1982.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Peñarol vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 2–0. Jair blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1982
Europacupen i fotboll 1981/1982

Källor

Noter

1982
Fotbollsåret 1982
1982 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
Aston Villa FC
CA Peñarol
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan